Scott B. Nichol (né le  à Edmonton, province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue à la position d'attaquant.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1991-1992|| Flames de Calgary AAA || AMHL|| 23|| 26|| 16|| 42|| 132|| || || || || 
|-
| 1992-1993|| Winter Hawks de Portland|| LHOu|| 67|| 31|| 33|| 64|| 146|| 16|| 8|| 8|| 16|| 41
|-
| 1993-1994|| Winter Hawks de Portland|| LHOu || 65|| 40|| 53|| 93|| 144|| 10|| 3|| 8|| 11|| 16
|-
| 1994-1995|| Americans de Rochester|| LAH|| 71|| 11|| 16|| 27|| 136|| 5|| 0|| 3|| 3|| 14
|-
| 1995-1996|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 10|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| Americans de Rochester|| LAH|| 62|| 14|| 18|| 32|| 170|| 19|| 7|| 6|| 13|| 36
|-
| 1996-1997|| Americans de Rochester|| LAH|| 68|| 22|| 21|| 43|| 133|| 10|| 2|| 1|| 3|| 26
|-
| 1997-1998|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| Americans de Rochester|| LAH|| 35|| 13|| 7|| 20|| 113|| 17|| 0|| 6|| 6|| 18
|-
| 1998-1999|| Americans de Rochester|| LAH|| 52|| 13|| 20|| 33|| 120|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| Americans de Rochester|| LAH|| 37|| 7|| 11|| 18|| 141|| 12|| 0|| 3|| 3|| 10
|-
| 2000-2001|| Vipers de Détroit|| LIH|| 67|| 7|| 24|| 31|| 198|| 11|| 1|| 1|| 2|| 12
|-
| 2001-2002|| Flames de Calgary|| LNH|| 60|| 8|| 9|| 17|| 107|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Flames de Calgary|| LNH|| 68|| 5|| 5|| 10|| 149|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 75|| 7|| 11|| 18|| 145|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| London Racers|| EIHL || 16|| 7|| 12|| 19|| 86|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Predators de Nashville|| LNH|| 34|| 3|| 3|| 6|| 79|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2005-2006|| Admirals de Milwaukee|| LAH|| 6|| 3|| 5|| 8|| 18|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Predators de Nashville|| LNH|| 59|| 7|| 6|| 13|| 79|| 5|| 0|| 0|| 0|| 17
|-
| 2007-2008|| Predators de Nashville|| LNH|| 73|| 10|| 8|| 18|| 72|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2008-2009|| Predators de Nashville|| LNH|| 43|| 4|| 6|| 10|| 41|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Sharks de San José|| LNH|| 79|| 4|| 15|| 19|| 72|| 15|| 1|| 1|| 2|| 17
|-
| 2010-2011|| Sharks de San José || LNH|| 56|| 4|| 3|| 7|| 50|| 15|| 0|| 0|| 0|| 26
|-
| 2011-2012|| Blues de Saint-Louis || LNH|| 80|| 3|| 5|| 8|| 83|| 9|| 0|| 1|| 1|| 14
|-
| 2012-2013|| Blues de Saint-Louis || LNH|| 30|| 1|| 0|| 1|| 25|| -|| -|| -|| -|| -

| 496|| 48|| 63|| 111|| 758|| 25|| 1|| 1|| 2|| 36

Notes et références 

Naissance en décembre 1974
Naissance à Edmonton
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Vipers de Détroit
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Blues de Saint-Louis
Attaquant de hockey sur glace